Koroljov (Moskovska oblast, Rusija), grad u Moskovskoj oblasti (Rusija)
 Sergej Koroljov, sovjetski raketni inženjer tijekom svemirske utrke